Molekulska formula -{C3H7NO2S}- se može odnositi na:

 D-Cistein
 Cistein

en:C3H7NO2S